Кабисов () — осетинская фамилия. Известные носители:

 Кабисов, Ацамаз Николаевич (1958—1997) — южно-осетинский политик и военный деятель, Герой Южной Осетии.
 Кабисов, Георгий Сергеевич (род. 1973) — южно-осетинский политик.
 Кабисов, Заур Захарьевич (1936—2014) — осетинский писатель.
 Кабисов, Пётр Гариевич (1941—1996) — советский волейболист.